hrabstwo Morton (ang. Morton County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Morton (ang. Morton County) w USA, w stanie Dakota Północna